Detta är en lista över avsnitten i animen Fate/stay night som ursprungligen sändes mellan 6 januari och 16 juni 2006 i TV Tokyo.

Källor

Fotnoter

Fate/stay night-avsnitt